Дубро́вская — женская форма русской фамилии , и топоним:

Фамилия 
 
 Дубровская, Людмила Игоревна (род. 1972) — белорусский кинорежиссёр и сценарист. 
 Дубровская, Мария Алексеевна (род. 1999) — российская биатлонистка.
 Дубровская, Наталья Константиновна (1945—2015) — советская и украинская актриса театра и кино.
 Дубровская, Татьяна Борисовна (род. 1969) — Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации V созыва.
 Дубровская, Фелицата (Фелия) Леонтьевна (наст. фамилия Длужневская; 1896—1981) — балерина и педагог, эмигрировавшая из России в 1920 году.

Топоним 
 Дубровская — деревня в Орловском сельском поселении Устьянского района Архангельской области.
 Дубровская — деревня в Ростовско-Минском сельском поселении Устьянского района Архангельской области.
 Дубровская — деревня в Спасском сельском поселении Тарногского района Вологодской области.

См. также